Стрелко́вая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Стрелковая улица — улица в Минске.

Россия 
 Стрелковая улица — улица в Архангельске.
 Стрелковая улица — улица во Владивостоке.
 Стрелковая улица — улица в Костроме.
 Стрелковая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Стрелковая улица — улица в Ростове-на-Дону.
Стрелковая улица — улица в Мытищах.
 Стрелковая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Стрелковая улица — улица в Лисьем Носу.
 Стрелковая улица — улица в Пушкине.

Украина 
 Стрелковая улица — улица в Донецке.
 Стрелковая улица — улица в Севастополе.
 Стрелковая улица — улица в Симферополе.